F15 ou F-15 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 AMO F-15, un camion soviétique ;
 F 15, un sous-marin de la Regia Marina ;
 McDonnell Douglas F-15 Eagle, un avion de chasse américain ;
 Northrop F-15 Reporter, un avion de reconnaissance photographique américain.

Informatique 
  est la quinzième touche de fonction d'un clavier informatique de marque Apple ;
 Fedora15, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Jeux Vidéo 
 F-15 Strike Eagle, un simulateur de vol de combat sorti en 1984 ;
 F-15 Strike Eagle II, un simulateur de vol de combat sorti en 1989 ;
 F-15 Strike Eagle III, un simulateur de vol de combat sorti en 1992.

Médecine 
 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 BMW X5 (type F15), troisième génération de la BMW X5.

Trolleybus 
 AnsaldoBreda F15, un modèle du constructeur italien AnsaldoBreda.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres